Nerbo – sinonimo di frusta
Nerbo – concetto matematico